El nombre de Carlos Domínguez puede referirse a:

Carlos Domínguez: político argentino.
Carlos Domínguez Domínguez: futbolista español.
Carlos Domínguez Cáceres: futbolista español.
Carlos Domínguez: periodista argentino.
Carlos Domínguez Hernández, conocido como Carlos "Chino" Domínguez: fotógrafo peruano.
Juan Carlos Domínguez: exciclista español.